

Carriera 
Il 13 gennaio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra greca del .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 4 luglio 2021.

Collegamenti esterni